Фейт И́шем (; род. ) — американская певица, сопрано.

Биография 
Окончила Джульярдскую школу, ученица Беверли Пек Джонсон. С 1977 г. в труппе Нью-Йоркской оперы (первоначально меццо-сопрано). В 1980 г. стала одной из победительниц Наумбурговского конкурса молодых исполнителей.

Достижения 
Среди наиболее ярких партий Ишем — Сюзанна в моцартовской «Свадьбе Фигаро», Мелизанда в «Пелеасе и Мелизанде» Дебюсси, Микаэла в «Кармен» Бизе (в том числе в известной французской экранизации).

Ссылки 
 Интервью с Фейт Ишем  , 

Певцы и певицы США
Оперные певцы и певицы США
Сопрано
Академические музыканты США
Преподаватели Университета Райдера
Выпускники Университета Восточного Кентукки